Парика () — город-порт в регионе Эссекибо-Айлендс-Уэст-Демерара на севере государства Гайана. Находится в устье реки Эссекибо в 29 км западнее от столицы государства Джорджтауна и 27 км от административного центра региона Вред-эн-Хуп.

Занимает 10 место по численности населения в Гайане.

По состоянию на 2002 год здесь проживало 4106 жителей, что на 41 % больше, чем в 1991 году.

Порт известен своими паромными перевозками, которые связывают его с городом Бартика, другими близлежащими городами и многочисленными островами. Является отправной точкой для многих автобусных маршрутов.

Ранее здесь для защиты от нападения с реки и океана был построен форт. Британские колонисты в 1848 году построили первую железнодорожную систему в Южной Америке в Британской Гвиане — 61 милю стандартной колеи от Джорджтауна до Розиньоля и 19 миль линии между Фреден-Хопом и Парика.

Ссылки 
 Parika

Города Гайаны